

Onomastica
 Eliyahu – nome proprio di persona ebraico maschile

Persone
 Lior Eliyahu – cestista israeliano
 Peretz Eliyahu – compositore israeliano
 Yinon Eliyahu – calciatore israeliano